

Patronymie

Personnalités 
Obi est un patronyme souvent porté par des personnalités d'origines nigérianes :
 Chris Obi (né en 1970), acteur et cinéaste anglais.
 Joel Obi (né en 1991), footballeur nigérian.
 John Obi Mikel (né en 1987), footballeur nigérian.

Obi est le surnom de la personne suivante :
 Obi Toppin (né en 1998 ; nom de naissance Obadiah Richard Toppin), basketteur américain.

Personnages fictifs 
 Obi-Wan Kenobi est un personnage de fiction de l'univers de Star Wars (voir également ).

Toponymies 
 Ob, une rivière de Russie également connue sous le nom Obi.
 Îles Obi, archipel indonésien de la province des Moluques.
 Obi, une zone de gouvernement local du Nigeria dans l'État de Benue.
 Obi, une zone de gouvernement local du Nigeria dans l'État de Nassarawa.

Acronymie 
Obi est un acronyme qui peut faire référence à :
 l'OBI l'Officiel et la Bourse Internationale du porte-clés, un magazine éditée entre 1966 et 1967.
 L’Organisation du baccalauréat international, un organisme d’éducation internationale.
 OBI (Oracle Business Intelligence) est la solution décisionnelle de restitution d'indicateurs d’Oracle Corporation.
 Opération budgétaire d'investissement, prévu par la LOLF en comptabilité publique française.
 L’ordre des Indes britanniques, ordre militaire de l’Inde britannique.

Autres 
 Obi, une ceinture de vêtements traditionnels japonais ;
 Obi, un bandeau de papier entourant un livre ou un bandeau cartonné couvrant le côté gauche d'une boîte de CD pour inclure des informations d'identification et d'ordre commercial;
 Obi, un logiciel de production de livres audio numériques à la norme DAISY ;
 OBI est une chaîne de magasins de bricolage allemand ;
 Obi, un sorcier africain pratiquant la magie vaudou.
 , un titre de respect envers l'ancien du village en igbo
 Obi (ou Obeah), un mot d'origine africaine désignant la magie occulte.
 Obi Worldphone, fabricant de téléphones mobiles

Références